Erotelis är ett släkte av fiskar. Erotelis ingår i familjen Eleotridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Erotelis